Nowa Wieś Królewska peut désigner, en Pologne :

Toponymie 
 Nowa Wieś Królewska, un village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie ;
 Nowa Wieś Królewska, un village de la voïvodie de Grande-Pologne.